Il  gruppo della wöhlerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wöhlerite 
 Baghdadite
 Burpalite
 Cuspidina
 Hiortdahlite
 Janhaugite
 Låvenite
 Niocalite
 Normandite
 Wöhlerite

Note

Collegamenti esterni 
 

Wöhlerite